Trot est une allure d'un cheval et de manière générale, une allure de quadrupède ;
 Épreuves de trot en sport hippique comme la Coupe du Monde de Trot, Trot monté;
 International Trot ;
 Union européenne du trot
 Derby italien du trot, Derby de trot norvégien, Derby du trot danois, Derby du trot suédois
 Gala International du trot ;
 Clôture du Grand National du trot 
 Sundsvall Open Trot.

Personnalité 
 Trot Nixon ;
 Kaiser Trot

Film 
 L'Amour au trot

Musique 
 Trot, genre musical coréen.